Donald Harron – attore, sceneggiatore e regista canadese
 John Harron – attore statunitense
 Mary Harron – regista e sceneggiatrice canadese
 Robert Harron – attore statunitense